Shoshone peut désigner :
 les Shoshones, un peuple amérindien des États-Unis ;
 le shoshone, une langue amérindienne parlée par les Shoshones ;
 la forêt nationale de Shoshone, une forêt nationale des États-Unis ;
 les chutes de Shoshone, des chutes d'eau de l'Idaho aux États-Unis ;
 le comté de Shoshone, un comté de l'Idaho aux États-Unis ;
 Shoshone, une ville de l'Idaho aux États-Unis ;
 Shoshone (Californie), une ville de Californie aux États-Unis.